Magnum est, en latin, la forme neutre de l'adjectif magnus qui signifie « grand ».

Le nom Magnum peut signifier :

 Signum Magnum, exhortation apostolique, de Paul VI.
 Magnum Photos, coopérative photographique.
 Magnum, marque de crèmes glacées, appartenant au groupe Unilever.
 Magnum, format de bouteilles de vins et champagnes équivalente à deux bouteilles standard.
 Magnum, nom de baptême d'un voilier, un prototype Mini 6.50, lancé en 2010.
 .44 Magnum et .357 Magnum (entre autres), deux munitions d'arme à feu. 
 Renault Magnum, modèle de véhicule de transport routier.
 Case-IH Magnum, une série de tracteurs agricoles créée en 1987 et toujours produite.
 Dodge Magnum, modèle automobile commercialisée en Europe sous la marque Chrysler 300C Touring.
 Pat Magnum, série de bande dessinée.
 Magnum Bonum, variété de pomme de terre.
 Magnum, une classe de satellites espions des États-Unis.
 Magnum, marque de chaussures tactiques et d'intervention.
 Magnum, un footballeur brésilien.

Films et séries 

 Magnum, série télévisée américaine.
 Thomas Magnum, personnage principal de la série.
 Magnum, série télévisée remake de la précédente.
 Magnum Force, film américain de 1973, deuxième film de la série Inspecteur Harry avec Clint Eastwood.

Musique 
 Magnum, album de Philippe Katerine, sorti le .
 Magnum, de son vrai Sami Wolking,  bassiste finlandais, ex membre du groupe de hard-rock Lordi.
 Magnum, groupe britannique de hard rock.
 Magnum Band, groupe haïtien de Kompa.
 44 Magnum, groupe japonais de hard rock.
 Magnum 567, album de MC.Solaar, sorti le 12/07/2010, contenant 3 albums : Cinquième As, Mach 6 et Chapitre 7.

Voir aussi 
 
 Magnum Condom (Trojan Condom Brand)

Homonymie de titre